Jay Ajayi – giocatore di football americano inglese
 Junior Ajayi – calciatore nigeriano
 Goodness Ajayi – calciatore nigeriano
 Semi Ajayi – calciatore inglese naturalizzato nigeriano